Консорция — в пассионарной теории этногенеза, объединение небольшой группы людей для достижения единой цели, обладающих единой исторической судьбой. Примером консорции могут служить «кружки», политические группировки, секты, преступные банды, рабочие артели и прочие подобные добровольные объединения. Консорция, в ходе процессов этногенеза, может перерасти в более высокие этнические таксоны: субэтнос, этнос, суперэтнос. Процесс образования консорций особенно активен в фазе подъёма после пассионарного толчка. Большинство же консорционных объединений распадаются ещё при жизни их основателей, или переходят в состояние конвиксий. В качестве примеров консорций, послуживших началом зарождения суперэтнических систем Л. Н. Гумилёв приводит секту христиан, разросшуюся впоследствии до Византийского суперэтноса, войско людей «длинной воли» Чингисхана и группу первых римлян, поселившихся на реке Тибр.

Примечания 

Пассионарная теория этногенеза